Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Mats Wilander 7-6, 6-4, 4-6, 0-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mats Wilander (finale)
 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Martín Jaite (Campione)
 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Martín Jaite (semifinali)

 Marián Vajda (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)
 Ulf Stenlund (secondo turno)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Horst Skoff (primo turno)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Ronald Agénor (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1987